Piimäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Piimäsaari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby, 
 Piimäsaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
 Piimäsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar